Триянингсих (индонез. Triyaningsih) — индонезийская легкоатлетка, которая специализируется в беге на длинные дистанции. На олимпийских играх 2012 года заняла 84-е место с результатом 2:41.15.

Достижения

Ссылки 
 

Марафонцы
Бегуны на длинные дистанции Индонезии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года